Яна Новотна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Ліндсі Девенпорт.

Девенпорт потім виграла титул, у фіналі перемігши Штеффі Граф з рахунком 6–4, 7–5. Для Граф це була остання участь у фіналі турніру Великого шолома.

На цьому турнірі відбулося кілька несподіванок, зокрема поразка 1-ї ракетки світу і 1-ї сіяної Мартіни Хінгіс від австралійської кваліфаєрки і 129-ї ракетки світу Єлени Докич; до цього турніру Хінгіс досягала принаймні півфіналу кожного турніру Великого шолома починаючи з Відкритого чемпіонату США 1996, 11 підряд головних турнірів. На цьому турнірі вперше за відкриту еру кваліфаєр потрапив до півфіналу турніру Великого шолома. Це зробила Александра Стівенсон, у чвертьфіналі перемігши Докич. На цьому турнірі також вперше як кваліфаєрка взяла участь майбутня 1-ша ракетка світу Кім Клейстерс, яка в 4-му колі поступилась Граф.

Мір'яна Лучич-Бароні, яка досягнула півфіналу, зможе повторити це досягнення аж на Відкритому чемпіонаті Австралії 2017.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Хінгіс (1 коло)
  Штеффі Граф (фінал)
  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Моніка Селеш (3 коло)
  Яна Новотна (чвертьфінал)
  Вінус Вільямс (чвертьфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (2 коло)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Марі П'єрс (4 коло)
  Серена Вільямс (знялася)
  Жюлі Алар-Декюжі (3 коло)
  Аманда Кетцер (3 коло)
  Сандрін Тестю (3 коло)
  Барбара Шетт (4 коло)
  Домінік Ван Рост (4 коло)
  Наташа Звєрєва (2 коло)
  Анна Курнікова (4 коло)

Серена Вільямс знялась через грип і сильну гарячку при цьому. Її замінила несіяна тенісистка з найвищим рейтингом Анна Курнікова, яка стала 17-ю сіяною.

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 1999 on WTAtennis.com 

Вімблдонський турнір
1999 у тенісі